Камран (کامران — мужское имя персидского происхождения; мужественный, счастливый, могучий) — распространённое узбекское, таджикское, азербайджанское имя и фамилия.

Известные носители 
 Камран Мирза (1509 — 5 или 6 октября 1557) — второй сын Бабура, основателя Империи Великих Моголов и первого Падишаха Империи Великих Моголов.
 Камра́н Ади́л оглы́ Ага́ев (; 9 февраля 1986, Дивичи, Азербайджанская ССР, СССР) — азербайджанский футболист, вратарь клуба «Млада-Болеслав», выступающий на правах аренды за «Интер» (Баку) и сборной Азербайджана.
 Камран Намиг оглы Шахсуварлы () — азербайджанский, ранее казахстанский боксёр, чемпион Азербайджана, член сборной Азербайджана по боксу. Бронзовый призёр летних Олимпийских игр 2016 года в Рио-де-Жанейро и чемпионата мира 2017 года, серебряный призёр чемпионата Европы 2017 года.
 Камран Назим оглы Абдуллазаде (; 20 марта 1995, Ленкорань, Азербайджан) — азербайджанский футболист. Выступает на позиции полузащитника. Защищает цвета команды азербайджанской премьер-лиги — «Кяпаз».
 Камран Мирза Найеб ас-Салтане (; род. 22 июля, 1856 — 15 апреля 1929) — премьер-министр (визирь) Ирана при Мохаммад Али-шахе, полководец и государственный деятель.
 Камран Шарифов () — азербайджанский каратист, двукратный чемпион мира. Обладатель четвёртого дана. Чемпион 1-го Всемирного чемпионата по Контактному Карате Италия, г. Триест, 12-14 июня 2015 г.
 Камран Мамедов (азерб. Kamran Məmmədov; род. 1990) — азербайджанский борец греко-римского стиля, член национальной сборной Азербайджана, бронзовый призёр чемпионата Европы 2013 и чемпионата Европы 2014 гг. Представлял Азербайджан на летней Универсиаде 2013 в Казани, где занял второе место.
 Камран Вафа (; род. 1 августа 1960) — американский физик-теоретик иранского происхождения (перебрался в США в 1977 году). Известность принесли работы по теории струн.
 Камран Гюрюн () — турецкий политик и историк, 8-й генеральный секретарь СЕНТО (1978—79 годы).
 Камран Асад оглы Гусейнов — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, доктор исторических наук.

Азербайджанские имена
Мужские имена
Имена персидского происхождения
Страницы значений:Тёзки
Мусульманские имена